Guido Lavalle puede hacer referencia a:

Adolfo Guido Lavalle (1912-desconocido); esgrimista argentino.
Ricardo Guido Lavalle (1871-1933), juez y político argentino.